Gavilanes hace referencia a varios artículos:

Apellido
César Augusto Dávila Gavilanes

Equipos deportivos
Gavilanes de Minatitlán, equipo de béisbol de Veracruz.
Gavilanes de Nuevo Laredo, equipo de fútbol.

Geografía física
Cabezo de Gavilanes, pico de la sierra de Gredos.
Cueva de los Gavilanes, complejo de grutas a orillas del río Acarigua.

Divisiones administrativas
 Gavilanes (Ávila), municipio de la provincia de Ávila;
 Gavilanes (Turcia), localidad del municipio de Turcia, provincia de León;
 Los Gavilanes, localidad del municipio de Arico, provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Televisión 
Gavilanes (serie de televisión), una telenovela española de Antena 3 emitida entre 2010 y 2011.
Pasión de gavilanes, telenovela colombiana emitida entre 2003 y 2004

Zarzuela
Los gavilanes